Kamen Rider puede referirse a:

Kamen Rider: La franquicia de series Kamen Rider inaugurada en 1971 y en emisión en la actualidad.
Kamen Rider: La primera temporada de la franquicia, emitida entre 1971 y 1973.
New Kamen Rider: La sexta temporada de la franquicia emitida entre 1979 y 1980, de título oficial Kamen Rider y también conocida como Skyrider.